Tenisový turnaj na okruhu WTA LA Women's Tennis Championships 2009 se konal ve dnech 3. – 9. srpna v americkém Carsonu u Los Angeles venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 700,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
LA Women's Tennis Championships
Sport v Carsonu
Tenis v USA v roce 2009